Der Wahlkreis Barsinghausen ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtages. Er umfasst die Städte Barsinghausen, Gehrden und Seelze in der Region Hannover.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Barsinghausen sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Claudia Schüßler (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Peer Lilienthal (AfD) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 33.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Barsinghausen sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Claudia Schüßler (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Peer Lilienthal (AfD) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 34.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Matthiesen, Max" |Max Matthiesen
|36,0
|30,0
|-
| SPD
| data-sort-value="Schussler, Claudia" |Claudia Schüßler
|41,8
|40,5
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Dogan, Abdülselam" |Abdülselam Dogan
|5,8
|8,1
|-
| FDP
| data-sort-value="Temmler, Harald" |Harald Temmler
|5,2
|7,6
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Tegtmeyer, Dirk" |Dirk Tegtmeyer
|3,9
|4,3
|-
| AfD 
| data-sort-value="Lilienthal, Peer" |Peer Lilienthal
|7,0
|7,2
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler || || ||0,3
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,6
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,7
|-
| PIRATEN || || ||0,2
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|-
| Einzelbewerber 
| Sören Eckardt
| 0,3
|
|-
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 66,9 % über dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Barsinghausen acht Direktkandidaten an.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Matthiesen, Max" |Max Matthiesen
|41,6
|33,0
|-
| SPD
| data-sort-value="Schussler, Claudia" |Claudia Schüßler
|40,7
|37,0
|-
| FDP
| data-sort-value="Temmler, Harald" |Harald Temmler
|2,1
|9,5
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Lux, Thomas" |Thomas Lux
|9,0
|12,9
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Enste, Oliver" |Oliver Enste
|2,6
|2,7
|-
| Bündnis 21/RRP || || ||0,0
|-
| Die Freiheit || || ||0,3
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Schmid, Jessica" |Jessica Schmid
|2,2
|1,4
|-
| NPD || || ||0,9
|-
| PBC
| data-sort-value="Tonne, Sonni" |Sonni Tonne
|0,2
|0,1
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Meier, Ylva" |Ylva Meier
|1,7
|2,0
|}

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Barsinghausen vier Kandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Max Matthiesen (CDU).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Matthiesen, Max" | Max Matthiesen
| 47,1
| 42,3
|-
| SPD
| data-sort-value="Aller, Heinrich" | Heinrich Aller
| 42,0
| 33,0
|-
| FDP
| data-sort-value="Oucherif, Farid " | Farid Oucherif
| 4,1
| 7,6
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Heidecke, Hannelore " | Hannelore Heidecke
| 6,8
| 7,2
|-
| Die Linke
|
|
| 6,4
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,1
|-
| NPD
|
|
| 1,5
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| Demokratische Alternative
|
|
|
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,4
|-
| Republikaner
|
|
|
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,3
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,5
|-
| ödp
|
|
| 0,1
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
|}

Einzelnachweise 

Politik (Region Hannover)